Камынино — название населённых пунктов в России:
 Камынино — деревня в Юхновском районе Калужской области.
 Камынино — село в Обоянском районе Курской области.
 Камынино — деревня в Данковском районе Липецкой области.
 Камынино — деревня в Знаменском районе Орловской области.
 Камынино — село в Белинском районе Пензенской области.
 Камынино — село в Плавском районе Тульской области.